Бердини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1385–1450) — францисканский монах и проповедник.
  (род. 1988) — итальянский спринтер и тренер.
  (род. 1951) — итальянский театральный режиссёр.
  (1919 — 1964) — итальянский тенор.
  (род. 1958) — итальянский футболист.
  (род. 1948) — итальянский урбанист и писатель.
  (1941 — 2011) — итальянский художник и скульптор.